{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FFDD44;"
!colspan=2|Brasil Open de 2013
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|11 – 17 de fevereiro
|-
!align="right"|Edição:
|align="left"|13ª
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|ATP 250 Series
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"|Saibro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|São Paulo, Brasil
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeões
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  Rafael Nadal
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Alexander Peya  /  Bruno Soares
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | ATP de São Paulo
|-
| align="left" |< 2012| align="right" |2014 >|}
O ATP de São Paulo de 2013 foi um torneio de tênis masculino em quadras de saibro do Ginásio do Ibirapuera, na categoria ATP 250, em São Paulo, no Brasil. Faz parte do Brasil Open. Ocorreu entre os dias 11 e 17 de fevereiro e  distribuiu mais de 450 mil dólares em prêmios entre os 28 participantes de simples, as 16 duplas e os finalistas do qualificatório.

Dentre os participantes, o grande destaque foi Rafael Nadal, campeão da edição de 2005, que se afastou das competições em junho de 2012 após uma lesão no joelho e retornou ao circuito na semana anterior à do ATP de São Paulo de 2013. Nadal recebeu convite da oroganização do torneio e foi o cabeça-de-chave número 1. Também foram cabeças-de-chave o atual bicampeão Nicolas Almagro, bem como Juan Monaco e Jérémy Chardy, além do brasileiro Thomaz Bellucci.

Os dias 9 e 10 de fevereiro foram reservados para o qualificatório, que definiu as últimas quatro vagas para a chave de simples da competição. Os jogos das primeiras rodadas até as quartas de finais aconteceram entre os dias 11 e 15, sendo as semifinais decididas no sábado, dia 16, e as finais de duplas e de simples no dia seguinte, 17 de fevereiro.

A participação de Nadal inflacionou os preços dos ingressos em relação ao ano anterior, para os jogos das oitavas-de-final em diante. A maior diferença ocorreu nas cadeiras do anel superior para o último dia, tendo o valor subido de 35 para 150 reais, representando um aumento de 328%. Os preços atuais variam entre 15 (primeiro dia, anel superior) e 300 reais (último dia, anel inferior).

Distribuição de pontos

Chave de simples
Cabeças de chave

1 Rankings como em 4 de fevereiro de 2013

Outros participantes
Os seguintes jogadores receberam convites para a chave de simples:
 Ricardo Mello
 Rafael Nadal
 Tommy Robredo

Os seguintes jogadores entraram na chave de simples através do qualificatório:
 Jorge Aguilar
 Paul Capdeville
 Guilherme Clezar
 João Souza

O seguinte jogador entrou na chave de simples como lucky loser:
 Martín Alund

Desistências
Antes do torneio
 Aljaž Bedene
 Leonardo Mayer (lesão nas costas)
 Stanislas Wawrinka

Durante o torneio
 Rubén Ramírez Hidalgo (torção no tornozelo direito)
 Horacio Zeballos (fadiga)

Chave de duplas
Cabeças de chave

1 Rankings como em 4 de fevereiro de 2013

Outros participantes
As seguintes parcerias receberam convites para a chave de duplas:
 Guilherme Clezar /  Gastão Elias
 Marcelo Demoliner /  Pedro Zerbini

Desistências
Durante o torneio
 Fabio Fognini (lesão na perna esquerda)
 Rafael Nadal (sobrecarga no joelho)

Campeões
Simples

 Rafael Nadal venceu  David Nalbandian, 6–2, 6–3

Duplas

 Alexander Peya /  Bruno Soares''' venceram   František Čermák /  Michal Mertiňák, 6–7(5–7), 6–2, [10–7]

Ligações externas
Site oficial

 
2013
São Paulo